Sabina albal puede referirse a:

 el nombre común de la planta Juniperus phoenicea; o
 el nombre común de la planta Juniperus thurifera.